Деснянский район:

 Деснянский район (Киев) — административный район Киева
 Деснянский район (Чернигов) — административный район Чернигова